Антоній II Кавлея — патріарх Константинопольський
 Антоній ІІ — католикос-патріарх Грузії

Див. також 
 Антоній I